Тшидник-Дужи () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Красницкий повят, Люблинское воеводство. Население — 7041 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Агатувка
 Будки
 Домброва
 Дембовец
 Лисник-Малы
 Лыхув-Госцерадовски
 Лыхув-Шляхецки
 Ольбенцин
 Овчарня
 Жечица-Ксенжа
 Жечица-Земяньска
 Жечица-Земяньска-Колёнья
 Тшидник-Дужи
 Тшидник-Дужи-Колёнья
 Тшидник-Малы
 Воля-Тшидницка
 Венглин
 Венглинек
 Вулька-Ольбенцка
 Зелёнка

Прочие поселения 
 Баранув
 Хоины
 Домброва-Колёнья
 Дембиньщизна
 Жечица-Стацья
 Воля-Тшидницка

Соседние гмины 
 Гмина Дзежковице
 Гмина Госцерадув
 Гмина Красник
 Гмина Поток-Вельки
 Гмина Шастарка
 Гмина Закликув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства